К-7:
 К-7 (серия домов) — типовой советский проект панельных домов;
 К-7 (подводная лодка) — советская противоавианосная подводная лодка проекта 675 с крылатыми ракетами П-6 класса «корабль-корабль»;
 К-7 (самолёт) — советский семимоторный самолёт-гигант.
 К-7 (ракета) — советская ракета класса «воздух-воздух».